XMN steht für:
 Flughafen Xiamen (IATA-Code), Flughafen von Xiamen, Provinz Fujian in China

xmn steht für:
 Manichäische mittelpersische Sprache (ISO-639-3-Code), von den Manichäern bis ins 13. Jahrhundert verwendete Sakralsprache, Varietät der mittelpersischen Sprache

Abkürzung